Lone Star (expression anglaise pour « étoile solitaire » souvent liée à l'État du Texas) désigne :

Cinéma 

 Lone Star, film d'Edward Sloman sorti en 1916 ;
 Lone Star, film de John Sayles sorti en 1996.

Séries télévisées 
 Lone Star, série télévisée américaine de six épisodes de 42 minutes, diffusée en 2010.
 9-1-1: Lone Star, série télévisée américaine, diffusée en 2020.

Autres 

 Lone Star, une actrice de films pornographiques ;
 Lone Star Funds, fonds de pension américain ;
 Lone Star Productions, société de production de cinéma éphémère (1933-1935) ;
 Lone Star, navire américain ;
 Lone Star, ville du Texas.

Homonymie de titre